Sandhuben ist der deutsche Name mehrerer Ortschaften:

 Czarków bei Gliwice
 Borki (Ortsteil von Wojciechów) bei Olesno